Zeindler ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Zeindler (* 1958), Schweizer evangelischer Theologe
 Peter Zeindler (* 1934), Schweizer Journalist und Schriftsteller